Pobeda (în chirilică: победа; însemnând în limbile slave "victorie") se poate referi la:

 Automobilul GAZ-M20 Pobeda
 Localități din Bulgaria
 Pobeda, sat în regiunea Dobrici;
 Pobeda, sat în regiunea Iambol;
 Pobeda, sat în regiunea Plevna;
 Localități din Republica Moldova
 Pobeda - sat din cadrul comunei Colosova din Unitățile Administrativ-Teritoriale din Stînga Nistrului;
 Pobeda - sat din cadrul comunei Lenin din Unitățile Administrativ-Teritoriale din Stînga Nistrului.